Grabek ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabek (Mikołajki), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1929 Neuhof Grabowken, 1929 bis 1945 Neuhof-Buchenhagen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Grabek (Mycielin), Ort im Powiat Kaliski
 Woiwodschaft Łódź:
 Grabek (Szczerców), Ort im Powiat Bełchatowski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Grabek (Twardogóra), Ort im Powiat Oleśnicki